Lundby socken kan syfta på:

Lundby socken, Västergötland – en socken i Västergötland som ingick i Östra Hisings härad
Lundby socken, Västmanland – en socken  i Västmanland som ingick i Tuhundra härad
Norra Lundby socken – en socken i Västergötland som ingick i Valle härad
Södra Lundby socken – en socken i Västergötland som ingick i Laske härad
Stora Lundby socken – en socken  i Västergötland som ingick i Vättle härad